Hovops är ett släkte av spindlar. Hovops ingår i familjen Selenopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Hovops